Rock the boat (Aaliyah), single van Aaliyah
Rock the boat (Bob Sinclair), single van Bob Sinclair
Rock the boat (Waldo Holmes), single van The Hues Corporation en Forrest
Rock the boar, album van Inner Circle, vernoemd naar het lied van Waldo Holmes